Головеньки — название населённых пунктов:

Россия 
 Головеньки — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Головеньки — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Головеньки — село в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Головеньки — село в Немировском районе Винницкой области.
 Головеньки — село в Борзнянском районе Черниговской области.